Browns Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Browns Creek Township (Kansas)
 Browns Creek Township (Minnesota)